Alūksne (stad)
 Alūksnes novads, de gemeente Alūksne
 District Alūksne, een voormalig district in Letland